Heumaden und Heumade sind Ortsnamen in Deutschland:
 Heumaden (Calw), Stadtteil von Calw im Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Heumaden (Moosbach), Dorf von Markt Moosbach im Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Heumaden (Stuttgart), Stadtteil im Stadtbezirk Sillenbuch des kreisfreien Stuttgart, Baden-Württemberg

 Heumade (Fichtenberg), Siedlungsplatz der Gemeinde Fichtenberg im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Schwade